International Open 1995 (также известен как Sweater Shop International Open 1995 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 13 по 19 февраля 1995 года в Борнмуте, Англия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Стива Дэвиса со счётом 9:5.

В последний раз турнир проходил в Борнмуте.

Рейтинговые очки 

 Победитель получает 3600 очков; 
 Финалист — 2700
 Полуфиналисты — 2025
 Четвертьфиналисты — 1520
 1/8 финала — 1140
 1/16 финала — 855
 1/32 финала — 427 для «сеяных»; 640 для квалифицировавшихся

Результаты 

1/32 финала

Матчи по 5 побед

 Марк Джонстон-Аллен 5:4 Стивен Хендри  
 Стив Дэвис 5:1 Марк Флауэрдью  
 Юэн Хендерсон 5:4 Джеймс Уоттана  
 Джимми Уайт 5:3 Ник Терри  
 Джон Пэррот 5:0 Нил Мосли  
 Алан Макманус 5:3 Уэйн Джонс  
 Кен Доэрти 5:2 Род Лоулер  
 Даррен Морган 5:3 Клифф Торбурн  
 Ронни О'Салливан 5:3 Грэм Дотт  
 Питер Эбдон 5:3 Пол Дэвис  
 Найджел Бонд 5:1 Дэвид Маклеллан  
 Джон Хиггинс 5:1 Джо Свэйл  
 Дэвид Ро 5:2 Стивен Мёрфи  
 Терри Гриффитс 5:0 Тай Пичит  
 Антон Бишоп 5:4 Вилли Торн  
 Тони Драго 5:4 Джейсон Принс  

 Джим Вич 5:3 Стив Джеймс  
 Тони Джонс 5:4 Мартин Кларк  
 Дэйв Харольд П:отказ Роджер Гаррет  
 Билли Снэддон 5:3 Дин О'Кейн  
 Тони Ноулз 5:1 Дэйв Финбоу  
 Марк Уильямс 5:2 Гэри Уилкинсон  
 Майк Халлетт 5:1 Джефф Канди  
 Деннис Тейлор 5:3 Терри Мёрфи  
 Нил Фудс 5:2 Пол Макфилипс  
 Питер Лайнс 5:4 Дуг Маунтджой  
 Мик Прайс 5:1 Энтони Хэмилтон  
 Джейсон Фергюсон 5:4 Сильвиньо Франсиско  
 Дрю Хенри 5:2 Дин Рейнолдс  
 Марк Дэвис 5:1 Брайан Морган  
 Энди Хикс 5:2 Марк Беннетт  
 Ален Робиду 5:2 Тони Чеппел

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1995 год в снукере